Engelse term voor behendigheid
 Behendigheid (hondensport), een sport voor honden

Zie ook 
 Agile (doorverwijspagina)